Siódmy oraz ósmy konkurs indywidualny Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się w Râșnovie w dniach 22–23 września na skoczni normalnej. Były to również pierwsze w historii zawody najwyższej rangi latem rozgrywane w Rumunii.

Kwalifikacje do obu konkursów indywidualnych zostały odwołane z powodu zbyt małej liczby uczestników, wymaganej do ich przeprowadzenia.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Niemiec Karl Geiger. W drugiej serii konkursowej wylądował na 99 metrze, co jednocześnie zostało uznane za pierwszy oficjalny rekord skoczni. Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Piotr Żyła, który stracił do zwycięzcy niespełna dziewięć punktów. Podium uzupełnił lider cyklu Rosjanin Jewgienij Klimow umacniając się przy tym na pierwszej pozycji w klasyfikacji ogólnej. W pierwszej serii konkursowej zdyskwalifikowanych zostało pięciu zawodników, a w drugiej serii trzech. Powodem tych dyskwalifikacji był nieprzepisowy kombinezon u wszystkich tych skoczków. Pierwsza runda została rozegrana z dwudziestej piątej belki startowej, natomiast druga z dwudziestej szóstej.

Drugi konkurs indywidualny ponownie wygrał Karl Geiger wygrywając o ponad cztery punkty z Rosjaninem Jewgienijem Klimowem, który ustanowił nowy rekord obiektu osiągając 101,5 metra. Trzecie miejsce zajął reprezentant Polski Dawid Kubacki. W tym konkursie łącznie zdyskwalifikowanych zawodników zostało dziewięciu, a w tym jeden w drugiej serii. Pierwsza seria w całości rozegrana została z dwudziestej czwartej platformy startowej, a druga z dwudziestej piątej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Râșnovie był Paul Ganzenhuber oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędziami technicznymi byli Jani Hyvarinen i jego asystent Fritz Koch. Kontrolą sprzętu zajmowali się Miran Tepeš oraz Sepp Gratzer.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny – 22 września 2018

Drugi konkurs indywidualny – 23 września 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
2018 w Rumunii
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
Skoki narciarskie w Rumunii